«Соборність» — міжнародний літературно-публіцистичний часопис українських письменників, заснований 1997 року.

Видавав Олександр Деко на громадських засадах за спонсорські кошти.

Редакційною колегією журналу присуджується Міжнародна літературна премія імені Івана Кошелівця за найкращі публікації року. Рішення редколегії про присудження премії друкується в першому числі журналу «Соборність» кожного року.

Історія видання
З 1997 часопис почав видаватися в Києві.

З 1998 до 2004 видавався у Мюнхені, Німеччина.

З 2005 року видається в Державі Ізраїль — ISSN 1565-6837.

Редакційна колегія 
 Олександр Деко (1997-2016) — головний редактор.
 Давид Маркіш — заступник головного редактора в Державі Ізраїль.
 Світлана Іщенко — заступник головного редактора в Канаді.
 заступник головного редактора в Україні — вакантна.

Члени редколегії: Сергій Борщевський, Леонід Вайсман, Василь Горбатюк, Микола Зимомря, Юрій Каповський, Степан Колесник, Вольф Москович, Антон Паперний, Геннадій Сівак.

Посилання 
 Архів журналу
 «Соборність»: №1–2 (50–51) 2014

Українські журнали Ізраїлю